Denumirea de Boinița se poate referi la:
Boinița, o localitate din județul Caraș-Severin, România
Boinița, o localitate din regiunea Vidin, Bulgaria